Dielbach ist ein Gewässername:

 Dielbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer (zum Oberrhein) im Mühlweiher bei Saarbachhammer, Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz 
 Dielbach (Steinfurter Aa), rechter Zufluss der Steinfurter Aa bei Haus Runde, Beerlage, Stadt Billerbeck, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen 

Siehe auch:
 Deilbach